Тыреть — топоним в России:
 Тыреть 1-я —  посёлок городского типа в Заларинском районе Иркутской области.
 Тыреть 2-я — деревня в Заларинском районе Иркутской области.

См. также 
 Тыретское муниципальное образование